Fantasmi dell'Opera/Sei come me – singolo dei Matia Bazar del 1991
 Sei come me – EP di L'Aura del 2010
 Sei come me – singolo di Grido con la partecipazione di Laura Bono del 2011